Завадовский — русская фамилия польского происхождения; женская форма .

В Российской империи пользовался известностью дворянский род Завадовских, один из представителей которого недолго время был фаворитом Екатерины II, и был возведён ею вместе с братьями в графское достоинство. Наряду с этим, существовали лица с фамилией Заводовский, причём между этими двумя фамилиями существовала определённая путаница. Так, наказной атаман Черноморских казаков, Николай Степанович, в большинстве документов назывался Завадовский, однако сам свою фамилию писал как Заводовский. Именем его современника, контр-адмирала Ивана Ивановича, были названы два острова в южных морях, при этом по-русски оба пишутся остров Завадовского, тогда как по-английски один называется Zavadovskiy Island а второй Zavodovski Island.

Известные носители

Завадовские 
 Завадовские — малороссийский графский и дворянский род.

Завадовский 
 Завадовский, Александр Иванович (1817—1877) — русский вице-адмирал, Георгиевский кавалер.
 Завадовский, Борис Михайлович (1895—1953) — советский биолог, академик ВАСХНИЛ.
 Завадовский, Василий Петрович (1798—1855) — сын П. В. Завадовского, обер-прокурор Сената.
 Завадовский, Иван Иванович (1780—1837) — русский контр-адмирал, кругосветный путешественник.
 Завадовский, Иосиф Иванович (1836—1898) — русский военачальник, генерал от артиллерии.
 Завадовский, Леонид Николаевич (1888—1938) — русский советский писатель.
 
 Завадовский, Николай Степанович (1788—1853) — русский генерал.
 Завадовский, Пётр Васильевич (1739—1812) — министр народного просвещения России.
 Завадовский, Юрий Николаевич (1909—1979) — советский арабист, дипломат.



Заводовский 
 Заводовский, Михаил Николаевич (1891—1941) — советский деятель здравоохранения, педагог, председатель исполкома Петрозаводского городского Совета депутатов.

См. также 
 Остров Завадовского (Антарктида)
 Остров Завадовского (Южные Сандвичевы острова) — и тот, и другой названы в честь одного человека, своего первооткрывателя И. И. Завадовского.